Ко́кран, Ко́хран, Ко́хрен, Ко́крин или Ко́крейн () — шотландская фамилия. Иногда передаётся как «Кокрейн», «Кохрэйн» и т. п.

Фамилия 
 Кокран, Александр (1758—1832) — британский адмирал периода Наполеоновских войн и Англо-американской войны 1812 года.
 Кокран, Арчибальд (1909—1988) — шотландский врач, популяризатор рандомизированных контролируемых испытаний.
 Кокран, Барбара (род. 1951) — американская горнолыжница.
 Кокран, Блэр (1853—1928) — британский яхтсмен, чемпион Олимпийских игр 1908.
 Кокран, Боб (род. 1951) — американский горнолыжник.
 Кокран, Джимми (род. 1981) — американский горнолыжник.
 Кокрейн, Джозефина (1839—1913) — американская изобретательница.
 Кохрен, Джон (1798—1878) — шотландский шахматист, один из сильнейших в мире в 1840-х годах.
  — американский экономист, профессор Чикагского университета.
 Кокран, Жаклин (1906—1980) — американская летчица, первая из женщин, преодолевшая звуковой барьер.
 Кокран, Линди (род. 1953) — американская горнолыжница.
 Кокран, Мэрилин (род. 1950) — американская горнолыжница.
 Кокран, Роберт Лерой (1886—1963) — американский политик, 24-й губернатор Небраски.
 Кокран, Рори (род. 1972) — американский киноактёр.
 Кокран, Стив (1917—1965) — американский актёр кино, телевидения и радио, наиболее известный своими киноролями 1940-50-х годов.
 Кохран, Тад (1937—2019) — американский политик, сенатор США от штата Миссисипи, член Республиканской партии.
 Кокрейн, Томас (1775—1860) — британский контр-адмирал и политик, кавалер ордена Подвязки.
 Кокран, Харри (род. 2001) — шотландский футболист.
 Кокран, Эдди (1938—1960) — американский певец, композитор, одна из ведущих фигур рок-н-ролла.
 Кокран, Элизабет Джейн (1864/1867 — 1922), известна под псевдонимом Нелли Блай — американская журналистка, писательница, предпринимательница.

 Зефрам Кохрэйн — персонаж фантастического сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал» и фильма «Звёздный путь: Первый контакт».

Географические названия 
 Кокран — город в провинции Онтарио, Канада.
 Кокран — округ в провинции Онтарио, Канада.
 Кокран — город в провинции Альберта, Канада.
 Кокран — посёлок в Чили.
 Кокран или Пуэйрредон — озеро в Чили и Аргентине.

Корабли 
 Almirante Cochrane — чилийский батарейный броненосец (1874).
 Almirante Cochrane — заложен как чилийский дредноут в 1913 году; выкуплен на стапеле Великобританией и перестроен в авианосец HMS Eagle (1918)
 Cochrane — чилийский эсминец типа «Флетчер» 1962 года постройки, бывший американский USS Rooks (DD-804).
 Almirante Cochrane — чилийский эсминец типа «Каунти» (1984), бывший британский HMS Antrim
 Almirante Cochrane — чилийский фрегат типа 23 (2006), бывший британский HMS Norfolk
 USS Cochrane (DDG-21) — американский эсминец типа «Чарльз Ф. Адамс» (1962).

Другое 
 «Кокран» — британская организация, публикующая систематические обзоры испытаний методов лечения.

См. также 
Статьи из английской Википедии:
 Cochran
 Cochran (disambiguation)
 Cochrane
 Cochrane (surname)

Примечания